

Примечания

Ссылки 
 Сведения о кратерах взяты из справочника Международного астрономического союза
 Сверка русских названий по каталогу «Номенклатурный ряд названий лунного рельефа»

Список лунных кратеров
Кратеры Луны